Alexandru Nagy (n. 25 aprilie 1990, Cluj-Napoca) este actor, regizor și tenor român, cu activitate bogată în operă, teatru, televiziune și film. Interpretează cu precădere roluri de comedie, dar joacă și în drame, unul dintre filmele sale de referință fiind Moon Hotel Kabul.

Licențiat în Actorie al UNATC „I.L. Caragiale”, București.

Master în Regie de Teatru al Universității Essex - EAST 15 Acting School, Londra.

Masterand în Canto Clasic al UNMB. (clasa prof. univ. dr. Silvia Voinea) 

Director Artistic Fondator al Teatrului Independenților Profesioniști.

Director Artistic Fondator al Performance Delivery.       

Roluri în teatru: O piesă deșănțată, 10 pentru New York, Peretele și Două liniuțe de/regia Lia Bugnar, Konkurs după Alexander Galin, regia Emanuel Pârvu la Teatrul Metropolis.  

Buzunarul cu pâine de Matei Vișniec, regia Alex. Bogdan și Aeroport de Ștefan Caraman în regie proprie la Teatrul Godot. 

Asistent de regie al Maeștrilor: Horațiu Mălăele, Victor Ioan Frunză, Anthony Clark, David Gothard, Mick Davis, Giancarlo del Monaco, Mario de Carlo.

A regizat: 

Sexul femeii ca un câmp de luptă în războiul din Bosnia

Omul pubelă

Cabaretul cuvintelor

Șobolanul rege

În doi

și

Teatru vag de Matei Vișniec; 

Tabloul și Jocul de-a măcelul de Eugène Ionesco; 

Așteptându-l pe Godot de Samuel Beckett; 

Proștii sub clar de lună de Teodor Mazilu; 

Malaga de Lukas Bärfuss; 

Strarshitting de Jean-Lorin Sterian; 

Fapte bune de Sebastian Ungureanu;

Ego sum Ovidius de Ana Maria Nistor; 

Magistrala 5 după Cormac McCarthy; 

Aeroport, Șase comedii ușoare pentru oameni triști și M&M de Ștefan Caraman. 

Debutul în regia de operă îl realizează la 23 de ani cu Il Tabarro de Giacomo Puccini la Opera Brașov, unde revine în 2019 cu o nouă versiune a operetei Contesa Maritza de Emmerich Kálmán.

Cunoscut pentru montările sale în spații neconvenționale: lorgean theatre, apartamentul 8pt, Uzina de Apă Suceava, Aerodrom Măgura, Salina Turda, trenul Sibiu-Rășinari, în mașină, homefest - festivalul caselor, Horodnicul de Jos, Sinagoga din Rădăuți, Casa Tranzit Cluj, în autobuz). 

În 2014 a montat spectacolul Ne vom revedea în anul care a trecut de Ștefan Caraman în Aeroportul Internațional Henri Coandă, Otopeni.

Din 2018 este asistent de regie la Opera Naționalã din București. Titluri în repertoriu: Otello, Il Trovatore, Hansel & Gretel, Nabucco, Aida, Oedipe, Turandot, Carmen, Nunta lui Figaro, Doamna cu cățelul ș.a.) 

În 2018 joacă un rol important (Mitu) în lungmetrajul Moon Hotel Kabul, regia: Anca Damian, premiat pentru “Cea mai bună regie” la Festivalul internațional de Film de la Varșovia. 

În 2018 este distins cu Premiul pentru Regie la UNDERCLOUD Festival de Teatru Independent pentru producția din mașină ÎN DOI de Matei Vișniec.

Premiul Președintelui UCIN pentru performanța actoricească din filmul Moon Hotel Kabul.

Nominalizat la Gala Premiilor GOPO 2019 pentru Cel mai bun actor secundar și Mențiunea Specială din cadrul Bursei Alex. Leo Șerban la TIFF 2019.

În 2020 montează Șase comedii ușoare pentru oameni triști de Ștefan Caraman cu Răzvan Vasilescu și Letiția Vlădescu la Teatrul Dramaturgilor Români și Cabaretul Cuvintelor de Matei Vișniec la Teatrul Alexandru Davila, Pitești.

În 2021 are un rol secundar Savantu’ în serialul de succes VLAD difuzat de PRO TV.

Montează Orfani de Dennis Kelly, spectacol interzis în programul 9G la Teatrul Național București.

Marina și Ulay de Edith Negulici, coproducție Teatrul Dramaturgilor Români și Teatrul Evreiesc de Stat.

Jocul de-a măcelul de Eugène Ionesco la Teatrul Anton Pann, Vâlcea. 

Sânge Vienez de Johann Strauss la Opera Națională Română, Iași.

În primăvara anului 2022 inaugurează programul Microstagiune.Performance împreună cu Performance Delivery la Casa Presei Libere cu premiera Rosmersholm după Henrik Ibsen.

Distins în 2022 cu premiul pentru Cel mai bun Regizor la Festivalul Internațional de Teatru Independent, Constanța

IMDB

Site personal

Artist page ONB 

Nașteri în 1990
Clujeni